Преподобни Амон - настојатељ манастира Тавенисиотског у горњем Мисиру, слави се 15. јануара
Преподобни Амон - Подвижник мисирски, слави се 23. јануара